Kaczkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Kaczkowski (um 1789–1829), polnischer Komponist, Violinist
 Zygmunt Kaczkowski (1825–1896), polnisch-österreichischer Erzähler, Publizist und Politiker